KCN est la formule du cyanure de potassium, le sel de potassium de l'acide cyanhydrique.
 kcn est le code du nubi, une langue parlée en Ouganda et au Kenya, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.

Formule brute
Code de langue